Urgell (comarca), een comarca van de Spaanse autonome regio Catalonië
Urgell (kanton), een historisch kanton in Spanje
Graafschap Urgell, een voormalig graafschap gelegen in de Pyreneeën (Spanje)
Urgell (bisdom)
Felix van Urgell (< 781-818), een Spaans bisschop en theoloog
Urgell (metrostation)

Zie ook 
 Urgel, doorverwijspagina